Il singolare del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cristiano Caratti che ha battuto in finale Jimmy Arias 6-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Cristiano Caratti (Campione)
 Thierry Champion (primo turno)
 Jimmy Arias (finale)
 Renzo Furlan (primo turno)

 Mark Kratzmann (secondo turno)
 Todd Witsken (primo turno)
 Guillaume Raoux (semifinali)
 Francisco Clavet (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1991